Baden-Baden steht für:

 Baden-Baden, Stadt in Baden-Württemberg
 Markgrafschaft Baden-Baden, Teilterritorium der Markgrafschaft Baden 1535–1771
 Baden-Baden (Pferd), Rennpferd, Gewinner des Kentucky Derby 1877
 Baden-Baden (schwedische Band), Popgruppe der 1980er und 1990er Jahre

Baden Baden steht für:
 Baden Baden – Glück aus dem Baumarkt?, französisch-belgischer Spielfilm von Rachel Lang aus dem Jahr 2016
 Baden Baden (französische Band), Popgruppe, gegründet 2008

Siehe auch:

 Bade-Bade, malaiisches Messer